Церква Святої Трійці () — це історична будівля в місті Храстовлє, селі на південному заході Словенії. Існує дві гіпотези щодо його походження. Згідно з першим, це романська церква 12 століття. Згідно з другою, це приклад істрійського варіанту архітектури раннього венеціанського Відродження XV століття.
Церква стоїть за стіною, яку місцеве населення побудувало для захисту від нападів Туреччини в 16 столітті.  Такі захисні архітектури зустрічаються на всій території, заселеній словенцями, і називаються табор.

Історія 
Церква та стіна побудовані на голій скелі, і з цієї причини не мають глибоких підвалин. Церква побудована здебільшого з каменю, як це характерно для всього прибережного регіону. Камені ніколи не були повністю покриті зовнішнім шаром штукатурки, і, отже, можна побачити, як була побудована церква. Можна помітити, що вершина церковного шпиля була відновлена в якийсь час, хоча невідомо чому. Церква увінчана плиткою з товстих плит. Вони характерні для старих дахів у Середземноморському регіоні.

Церква має лише 2 вікна (в минулому третє вікно було замуровано) внаслідок місцевих погодних умов. Влітку приміщення з невеликим вікном було захищене від сонця, а взимку - від бори. Через малу кількість вікон, всередині церкви дуже темно. У 1896 році в північній стіні було пробито отвір, щоб створити нове вікно, але, на жаль, частина фресок у церкві була знищена одночасно.

Незважаючи на відсутність вікон, церква, тим не менше, була краще освітлена, ніж сьогодні. Це результат додавання потужної зовнішньої стіни, яка позбавляє церкву значної частини світла.

Через свою висоту церква класифікується як багатошарова церква. Церква в Храстовлє відрізняється від усіх інших паломницьких церков тим, що її дзвіниця розташована на західній стороні, і тим, що всі інші паломницькі церкви мають невеликі дерев'яні вежі.

Довжина церкви - 11,7 метрів, ширина - 6,05 метрів, і, отже, одна з найменших церков в районі. Він навіть не такий великий, як середня сільська церква. Деякі стверджують, що церква є зразком архітектури Істрії відродження другої половини XV століття.

Поява північно-західного входу до церкви, як відомо сьогодні, датується приблизно 1776 роком. Оригінальний вхід, ймовірно, був поруч із дзвіницею.

Інтер'єр 

Церква розписана готичними фресками Йоганнеса де Кастуа, який закінчив свою роботу 13 липня 1490 р.  Деякі з них містять літери в глаголиці .  Найвідоміша з цих фресок - Танець смерті або  Danse Macabre.  Вони були виявлені в 1949 році під товстими шарами штукатурки академічним скульптором Йоже Полен.

Зовнішня стіна 
Церква, ймовірно, була побудована із стіною, але її зміцнив Леандр Заротус. Вона 8 метрова  товста і виготовлена з вапняку. Важко було б точно визначити, коли була побудована стіна, але, за підрахунками, вона була споруджена деякий час приблизно в кінці 15 століття, отже, безумовно, пізніше, ніж сама церква. Стіна огороджує всю будівлю, і лише дзвіниця з її хрестом визирає зверху. Спочатку він був побудований як захисний захід проти турків і за формою нагадує неправильний прямокутник.

У кутах є дві вежі у формі бастіону. Один стоїть на південному сході, інший розташований на протилежному боці (північний захід) і захищає вхід з боку села. У вежах можна впізнати два шари для стрільців; мури колись мали бути вищими, бо на них можна було розмістити три шари лучників. Також над в’їзними воротами був балкон, з якого можна було захищати церкву, кидаючи каміння або обливаючи нападників окропом.

Примітки

Посилання 

Articles containing Slovene-language text
Архітектура Словенії
Церкви Словенії
Сторінки з неперевіреними перекладами
Копер